

Patronyme 

 Bela Blaskó (1882-1956), acteur de cinéma hongro-américain ;
 Sarah Blasko (1976-), chanteuse, auteur-compositrice et musicienne australienne.

Toponyme 

 Malo Blaško, un village de Bosnie-Herzégovine ;
 Veliko Blaško, un village de Bosnie-Herzégovine.

Pseudonyme 
 Blasko (1969-), bassiste du groupe Danzig.

Voir aussi 
 
 , page d'homonymie.
Homonymie de patronyme hongrois